Хосе Симон Аскона дель Хойо (; , Ла-Сейба, Гондурас — , Тегусигальпа, Гондурас) — гондурасский политический деятель, президент страны в 1986–1990 годах.

Ранняя биография 
С 1935 до 1949 года Аскона проживал в Кантабрии (Испания) с родителями матери. Он рос там во времена Гражданской войны. Аскона вернулся на родину в 1949 году, работал в торговой компании своей семьи. Позже поступил в Национальный университет Гондураса, где получил инженерное образование, далее продолжил обучение в аспирантуре Университете Монтеррея (Мексика).

Президентство 
На президентских выборах 1985 года Аскона одержал победу, набрав 53,95 % голосов, отданных за Либеральную партию Гондураса, которая в свою очередь с результатом в 51,02% выиграла парламентские выборы, проходившие в один день с президентскими. Аскона набрал 424 358 голосов, в то время как Рафаэль Леонардо Кальехас — 656 882 голоса, но партия последнего (Национальная партия Гондураса) уступила в парламентских выборах партии Асконы. После этого произошла историческая передача власти от одного конституционно избранного президента другому, последний раз такое случалось в Гондурасе в 1948 году, а впервые — в 1932 году.

Успехи Асконы на президентском посту были противоречивыми. Среди своих сторонников, а также большей части населения страны, он и его администрация считались репутацией честными и порядочными; зато его оппоненты полагали, что он проводит слабую экономическую политику (искусственно поддерживался курс гондурасской лемпиры по отношению к доллару США в пропорции 2:1), отмечая значительный дефицит бюджета и слабое развитие инвестиционных возможностей страны. Во времена президентства Асконы постоянно возникали проблемы с поставкой горючего, а также рос внешний долг.

Дальнейшая биография 
После оставления поста президента Аскона сконцентрировался на развитии собственного строительного бизнеса. В конце 1990-х годов у него случился сердечный приступ. 24 октября 2005 года Аскона умер от очередного сердечного приступа в собственном доме в Тегусигальпе в возрасте 78 лет.

Семья 
Во время своей поездки в Пенсаколу (Флорида) Аскона познакомился со своей будущей женой Мириам Бокок. Его сын, Хосе Аскона Бокок, в 2006 году стал членом Национального конгресса Гондураса. Его дочь, Элизабет Аскона Бокок, занимала должность министра промышленности и предпринимательства в правительстве президента Мануэля Селайи.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 

Президенты Гондураса
Предприниматели Гондураса